Cabu steht für:
 Pseudonym von Jean Cabut
 den Schiffstyp CABU-Schiff